Веселии́л (Веселеи́л; ;  / Bəṣalʼēl / Betzalel — букв. «под сенью Бога»):

 Веселиил — библейский персонаж, главный строитель скинии, израильского подвижного храма.
 «Веселиил» — рукопись московского Чудова монастыря; собрание сочинений и проповедей поэта и иеромонаха Кариона (ум. 1717).

См. также 
 Бецалель

Примечания